31-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 26 по 28 октября 1951 года в Милане (Италия). В нём приняли участие 39 спортсменов из 10 стран. Атлеты были разделены на 7 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок). Этот турнир был проведён в рамках 29-го чемпионата мира.

Медалисты

Командный зачёт

Результаты

До 56 кг

До 60 кг

До 67,5 кг

До 75 кг

До 82,5 кг

До 90 кг

Свыше 90 кг

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — , «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7
 Статистика чемпионата на Chidlovski.net
 Протоколы чемпионатов Европы по тяжелой атлетике /1947-1992/

1951
Чемпионаты Европы в 1951 году
Октябрь 1951 года
Международные спортивные соревнования в Милане
Спорт в Италии в 1951 году
Чемпионаты Европы в Италии
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Италии
1951 год в тяжёлой атлетике